Sparmberg ist ein Thüringen schwerpunktmäßig vorkommender Familienname.

Namensträger
 Gisela Sparmberg (1953–2016), deutsche Politikerin (FDP)

mit der Familie verbundene Objekte
 Haus Sparmberg, Kulturdenkmal in der Franz-Petrich-Straße in Gera
 Villa Sparmberg, Kulturdenkmal in der Berliner Straße in Gera

Siehe auch:
 Sparnberg